Puig Pedrós Nord o Puigpedrós de Lanós, muntanya del municipi d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes
 Puig Pedrós (Aguilar de Segarra), muntanya del municipi d'Aguilar de Segarra
 Puig Pedrós (l'Espluga Calba), muntanya dels municipis de l'Espluga Calba, Senan i Fulleda
 Puig Pedrós (Isona i Conca Dellà), muntanya del municipi d'Isona i Conca Dellà
 Puig Pedrós (Dosrius), muntanya a cavall dels municipis de Dosrius (Maresme) i Llinars del Vallès (Vallès Oriental)
 Puig Pedrós (Illa), cim a Illa del Riberal (Rosselló)
 Puig Pedrós de l'Obac, muntanya del municipi de Sant Cugat del Vallès
 Puig Pedrós (Rabós), muntanya del municipi de Rabós (Alt Empordà)
 Puig Pedrós (Pals), muntanya del municipi de Pals (Baix Empordà)
 Puig Pedrós de la Tosa
 Puig Pedrós de l'Obac

 Puigpedrós o Puigpedrós de Campcardós, muntanya a la Cerdanya